«Город Архангельск» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Представитель серии парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля составляла 43,6 метра, ширина — 11,6 метра, а осадка — 5,1 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Город Архангельск» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Ричард Козенц.

В том же 1735 году корабль совершил переход из Архангельска в Кронштадт. В 1736 году в составе кронштадтской эскадры совершал плавания между Красной Горкой и мысом Стирсудден, а в 1740 году выходил в практическое плавания в составе эскадры в Финский залив к Берёзовым островам, а затем до Ревеля.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. Летом 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, затем до  использовался для защиты Кронштадта с моря на Северном фарватере. С июня по сентябрь следующего 1742 года выходил в крейсерские плавания в Финский залив в составе эскадры, однако в активных боевых действиях участия не принимал.  года корабль в составе эскадры контр-адмирала Я. С. Барша ушёл из Ревеля в крейсерское плавание в Финский залив, а с  () по  принял участие в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута.  корабль вернулся в Ревель, после чего совершил переход в Кронштадт.

С 1744 по 1748 год корабль принимал участие в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море в составе эскадр. В 1746 году ходил также до Рогервика.

В 1749 году «Город Архангельск» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Город Архангельск» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга А. И. Полянский (1735 год);
 капитан полковничьего ранга  (1736 год);
 капитан полковничьего ранга  (1740 год);
 капитан С. Г. Малыгин (1741—1743 годы);
 лейтенант майорского ранга  (1744 год);
 капитан-лейтенант  (1746 год);
 лейтенант  (1747—1748 годы).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством